Le tournoi de tennis de Milan 2005 est un tournoi de tennis qui se joue en salle à Milan en Italie. Il s'est déroulé du 31 janvier au 6 février et a été remporté par le Suédois Robin Söderling.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Liens externes 
  Résultats simple messieurs sur le site de l'ATP 
  Résultats double messieurs sur le site de l'ATP 

Tennis masculin en 2005
ATP 2005
Sport en Italie en 2005
Tennis en janvier 2005
Tennis en février 2005